CPPS puede referirse a:

Comisión Permanente del Pacífico Sur.

 Escuelas Públicas de Comstock Park (Comstock Park Public Schools).

 Club Penguin Private Server.